Clutch est le vingt-huitième album de Peter Hammill, sorti en 2002.
 En mécanique automobile, clutch est un terme synonyme d'embrayage.
 Clutch est un groupe de stoner rock originaire du Maryland (États-Unis) et le nom de leur deuxième album, publié en 1995.
 Clutch est un film américain de Chris Grismer réalisé en 1998.
 Clutch est un magazine mensuel gratuit d'information culturelle toulousaine.